Мэри Карпентер (; ) — английская общественная деятельница, , , , , феминистка и филантропка. В некоторых русскоязычных источниках описывается как Мария Карпентер.

Биография 
Мэри Карпентер родилась 3 апреля 1807 года в Эксетере в семье унитарианского пастора Ланта Карпентера, которому она помогала в его преподавательских обязанностях и заботах о бедных и больных. Карпентер соединяла в себе идеалистические стремления и религиозную экзальтацию с большим практическим умом. 

Под влиянием знаменитого в своё время индийского реформатора Рамом Моханом Роем, приехавшего в Англию в 1833 году, и бостонского филантропа  Карпентер стала стремиться к организации общественной благотворительности. Началом её деятельности было скромное общество посещения бедных и работы для них (working and visiting society), учрежденное в 1835 году.  

Она публиковала статьи и книги о своей работе, и её лоббирование сыграло важную роль в принятии нескольких образовательных актов в середине девятнадцатого века. Она была первой женщиной, чью статью опубликовало Королевское статистическое общество Лондона. Она выступала на многих конференциях и встречах и стала известна как один из самых выдающихся ораторов своего времени. Карпентер была также активным участником движения против рабства.

Затем она основала «школу для уличных детей» (ragged school) и исправительные школы и приюты для порочных детей, добившись изменения парламентским декретом судебной процедуры относительно детей и замены для них тюрем школами. 

Предприняв реформаторскую пропаганду в Индии для поднятия общественного положения туземных женщин, она четыре раза посетила Индию, где приобрела большое личное влияние и действовала весьма успешно, при посредстве издаваемой ей газеты. В более поздние годы она посетила Европу и Америку, проводя свои кампании по реформе пенитенциарной и образовательной системы.

Вернувшись на родину, она в последние годы жизни провела проект правительственных ремесленных школ. Карпентер публично поддерживала избирательное право женщин в последние годы своей жизни, а также выступала за равный доступ женщин к высшему образованию. 

Кроме специальных брошюр и лекций, Карпентер написала замечательную книгу о тюрьмах «Our convicts» (1864). Эти и более поздние работы Карпентер были основаны на идеях, которые она развивала в многолетней переписке с Д. Такерманом.

Мэри Карпентер умерла 14 июня 1877 года в городе Бристоле и была похоронена на местном , где ей поставлен памятник в северном трансепте Бристольского собора.

Библиография 
 
Morning and Evening Meditations, for Every Day in a Month. Boston: Wm. Crosby & H. P. Nichols, 1848
Memoir of Joseph Tuckerman, D.D., of Boston (U.S.). London: Christian Tract Society, 1849
Reformatory Schools: For the Children of the Perishing and Dangerous Classes and for Juvenile Offenders. London: C. Gilpin, 1851
Juvenile Delinquents, their Condition and Treatment. London: W. & F. G. Cash, 1853
 Reformatories for Convicted Girls. Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science, pp. 338–346, 1860
Six Months in India. London: Longmans, Green and Co, 1868
Female Life in Prison with Robinson, Frederick William. London: Hurst and Blackett, 1862
Our Convicts. London: Longman, Green, Longman, Roberts & Green, 1864
The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy. London: Trubner and Co, 1866
Reformatory Prison Discipline: As Developed by the Rt. Hon. Sir Walter Crofton, in the Irish Convict Prisons with Crofton, William. London: Longmans, Green and Co, 1872
Memoir of the Rev. Lant Carpenter, LL.D. with Russell Lant Carpenter. London: E.T. Whitfield, 1875
An address on prison discipline and juvenile reformatories. W. Jones, 1876.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Carpenter. «Mary Carpenter» (1879).

Ссылки 

 Works by Mary Carpenter at Google Books.
 Elihu Burritt Papers from Swarthmore College Peace Collection.

Благотворительницы
Общественные деятели по алфавиту
Общественные деятели XIX века
Общественные деятели Великобритании
Благотворители Великобритании
Английские писательницы
Деятели феминизма Великобритании